Aufwachen bezeichnet
 den Übergang vom Schlaf in den Wachzustand
 einen deutschen Politik-Podcast, siehe Aufwachen!